ratusz – reprezentacyjny budynek, dawniej siedziba władz miejskich
 Ratusz – turnia w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach
 Ratusz – skała w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach
 Ratusz – skała w miejscowości Podzamcze, gminie Ogrodzieniec, powiecie zawierciańskim, województwie śląskim
 Ratusz – dzielnica Lędzin
 Ratusz – bezpłatny magazyn wydawany przez władze Warszawy